Number Ones — сборник хитов американской певицы и музыканта Джанет Джексон, вышедший в 2009 году на лейблах A&M
и Universal Music Enterprises. Среди продюсеров сама Джанет, её брат Майкл Джексон, Джимми Джем и Терри Льюис, Родни «Darkchild» Джеркинс и другие. Альбом, изданный на двух дисках включает 33 хита, возглавлявшие разные хит-парады (Billboard Hot 100, Hot R&B/Hip-Hop Songs, Hot Dance Club Songs, Hot Adult Contemporary Tracks и прочие) в Северной Америке, Европе, Австралии, Новой Зеландии, Японии и Южной Африке. В него вошли песни в основном с двух студийных альбомов, третьего Control (альбом) (1986) и десятого Discipline (2006), и с нескольких других. Альбомный новый сингл «Make Me», был издан 22 сентября 2009 года и стал 19-м хитом № 1 в танцевальном чарте Billboard Hot Dance Club Songs.

Об альбоме 
Number Ones дебютировал на позиции № 22 в американском хит-параде Billboard 200, с тиражом 40 374 копий (80 748 units) в первую неделю релиза и в итоге достиг тиража 172 000 копий (344 000 units) в США. В июле 2013 года альбом Number Ones был сертифицирован в серебряном статусе в Великобритании за тираж более 60 000+. Сингл «Make Me» стал для Джанет Джексон её девятнадцатым хитом № 1 в чарте танцевальной клубной музыки США Hot Dance Club Songs. Джанет Джексон стала первым исполнителем в истории с таким достижением в чарте Dance/Club за все четыре десятилетия, начиная с 1980-х и до 2010-х годов (первый её чарттоппер был в 1986 году; позднее её опередят Мадонна, Бейонсе и Рианна).

Список композиций 
Американское (Number Ones) и международное (The Best) издания

Number Ones

The Best

Чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 Number Ones на discogs.com

Альбомы Джанет Джексон
Сборники на английском языке
Альбомы A&M Records
Альбомы, спродюсированные Родни Джеркинсом
Сборники Interscope Records